Eichelngraben ist der Name von folgendem Fließgewässer:

 Eichelngraben (Oder), rechter Zufluss der Oder (Rhume) im Landkreis Göttingen, Niedersachsen

Siehe auch:
 Eichelgraben
 Eichelbach